El término tango argentino puede referirse, en esta enciclopedia:

 al tango, el género musical característico de Argentina y Uruguay; 
 a Tango Argentino (espectáculo), el espectáculo de música y baile creado por Claudio Segovia estrenado en 1983, o
 a Tango argentino, documental de 1969 dirigido por Simón Feldman.